Een verkeersweg:
 N433 (België)
 N433 (Frankrijk)
 N433a (Frankrijk)
 N433 (Nederland), zie Provinciale weg 433
 N-433 (Spanje)
 N433 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing